Alexis Alexandrou – calciatore cipriota, nato nel 1973
 Klīmīs Alexandrou – calciatore cipriota, nato nel 1974
 Kōstakīs Alexandrou – calciatore cipriota, nato nel 1945
 Nektarios Alexandrou – calciatore cipriota, nato nel 1983